Vinovich ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Vinovich (* 1960), US-amerikanischer Schiedsrichter der NFL
 Steve Vinovich (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler